Wolfersdorf (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Wolfersdorf (Frankrijk), een gemeente in de Franse regio Elzas